Termenul de izolare denumește:
 în construcții, izolarea clădirilor contra umezelii;
 în hidrotehnică, izolarea hidrogeologică este interceptarea apei freatice spre o anumită zonă folosind drenajul de intercepție;
 în electrotehnică, izolarea circuitelor de curent contra atingerii sau/și față de mediul înconjurător;
 în tehnica materialelor, izolarea părților aflate sub tensiune electrică de părțile conductoare neaflate sub tensiune; 
 în informatică, izolarea tranzacțiilor în bazele de date (băncile de date);
 în fizică, izolarea unui sistem închis (care nu interacționează cu alte sisteme);
 în optoelectronică, izolarea optică;
 în infectologie, izolarea în cazul bolilor sau/și afecțiunilor infecțioase respectiv contagioase; 
 în chimie, izolarea unui element dintr-o combinație chimică;
 în sociologie, izolarea prin lipsă de contacte sociale;
 în tehnica vibrațiilor, izolarea sau limitarea vibrațiilor; 
 în tehnică și onstrucții, limitarea preluării sau cedării de căldură; 
 în topologia matematică, izolarea unui punct într-o mulțime, într-un mediu înconjurător;  
 în biologie, mecanism de izolare în evoluție prin excluderea interschimbilității de gene (reproductivă izolare); 
 în politică, izolarea prin necolaborare politică.